Молодёжный кубок Англии () — английский футбольный турнир, который проводится Футбольной ассоциацией для молодёжных составов английских футбольных клубов (до 18 лет). В заявку на розыгрыш турнира могут попасть только игроки в возрасте от 15 до 18 лет. В нём, как правило, доминируют молодёжные составы профессиональных клубов, в основном из Премьер-лиги, но участие в турнире принимают более 400 команд со всей страны.

По окончании Второй мировой войны Футбольная ассоциация приняла решение об организации «молодёжного чемпионата» для футбольных ассоциаций английских графств с целью повышения интереса к футболу среди молодёжи, которая из-за возраста ещё не может выступать на профессиональном уровне. Матчи этого турнира не собирали полные стадионы, но привлекали множество талантливых игроков, которые получали шанс проявить себя в турнире национального масштаба. В 1951 году было решено преобразовать этот турнир в соревнование для клубов. Первый розыгрыш «Молодёжного кубка Футбольной ассоциации» состоялся в сезоне 1952/53. В нём могли принимать участие только молодёжные команды клубов, как профессиональных, так и любительских, которые были членами Футбольной ассоциации.

«Манчестер Юнайтед» выигрывал Молодёжный кубок Англии рекордные 11 раз.

Финалы турнира 
 Финалы состоят из двух матчей; ниже приведены результаты по сумме двух матчей.

Количество побед по клубам

Обладатели «кубкового дубля»: Кубка Англии и Молодёжного кубка Англии 
Пять клубов выигрывали «кубковый дубль»: Кубок Англии и Молодёжный кубок Англии в одном сезоне:
 Арсенал (1970/71)
 Эвертон (1983/84)
 Ковентри Сити (1986/87)
 Ливерпуль (2005/06)
 Челси (2009/10, 2011/12, 2017/18)

Рекорд посещаемости 
Рекордная посещаемость матча Молодёжного кубка Англии составила 67 492 человека в финальном матче 2022 года между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» на стадионе «Олд Траффорд» 11 мая 2022 года. «Манчестер Юнайтед» выиграл в этом матче со счётом 3:1.

Победители Молодёжного кубка, сыгравшие впоследствии за национальную сборную

2000-е годы 
 Игроки упорядочены по дате первого вызова в сборную.

1990-е годы

См. также 
 Кубок Англии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Молодёжный кубок Англии на официальном сайте Футбольной ассоциации

Футбол в Англии
Молодёжный кубок